Jicchak Perec (: יצחק פרץ) je jméno více osob:

 Jicchak Perec (1936) (1936–2002) – bývalý izraelský politik a náměstek ministra průmyslu, obchodu a turismu
 Jicchak Perec (1938) (* 1938) – bývalý vrchní rabín města Ra'anana a izraelský politik a ministr (vnitra, absorpce imigrantů a bez portfeje)
 Jicchak Perec (lingvista) (1899–1967) – izraelský lingvista